Earhart ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel S. Earhart (1907–1976), US-amerikanischer Politiker
 Raymond R. Earhart (1879–1967), US-amerikanischer Händler, Bergbauentwickler und Politiker
 Rockey P. Earhart (1837–1892), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker (Republikanische Partei)

Earhart steht für:

 (3895) Earhart, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 Erhart
 Erhardt